Het woord penetratie wordt in het algemeen gebruikt als synoniem voor indringen of binnendringen. 

 In de economie is penetratie vaak een afkorting voor marktpenetratie, de mate waaraan een product of de dienst onder potentiële klanten bekend is en/of gebruikt wordt. 
 Bij vuurwapens verwijst de penetratie (vuurwapens) naar de capaciteit om het doel te doordringen; de hogere penetratie betekent dat het eerder een lichaamspantser zal doordringen. 
 In de seksuologie, is de seksuele penetratie de penetratie van een opening als deel van een seksuele handeling.
 Voor betekenissen in de telecommunicatie, zie penetratie (telecommunicatie).